Paser ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Timur. Stand 2020 leben hier circa 280.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Paser ist Tana Paser.

Geographie 

Paser bildet den südlichen Teil von Kalimantan Timur. Es grenzt im Norden an die Regierungsbezirke Penajam Paser Utara und Kutai Barat. Im Westen grenzt es an die Provinz Kalimantan Tengah und im Südwesten und Süden an die Provinz Kalimantan Selatan. Im Osten reicht Paser ans Meer, an die Straße von Makassar.  Administrativ unterteilt sich Paser in 10 Distrikte (Kecamatan) mit 144 Dörfern, 139 Desa und 5 Kelurahan.

Einwohner 
2020 lebten in Paser 277.401 Menschen, 143.998 Männer und 133.403 Frauen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 36 Personen pro Quadratkilometer. Circa 93 Prozent der Einwohner sind Muslime und 6 Prozent Christen. Daneben gibt es noch kleine Minderheiten von Hindus und Buddhisten.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Timur